Блужда́ющие звёзды:

 Блуждающие звёзды  — роман Шолом-Алейхема
 Блуждающие звёзды (фильм, 1926) — фильм 1926 года, снятый Г. З. Гричер-Чериковером по роману Шолом-Алейхема; сценарий И. Бабеля, в ролях: Т. Адельгейм, А. Заржицкая, В. Уральский.
 Блуждающие звёзды (фильм, 1991) — фильм 1991 года, снятый по мотивам романа Шолом-Алейхема